Tatiana (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
Tatjana (voornaam), in het bijzonder
Tatjana Nikolajevna van Rusland